bonfire (ang.) – ognisko, sobótka
 Bonfire – album AC/DC
 Bonfire – niemiecki zespół muzyczny
 Bonfire – koń, na którym Anky van Grunsven zdobyła 5 medali olimpijskich